Wildcats (in inglese "gatti selvatici") può riferirsi a:

Cinema 
 Una bionda per i Wildcats (Wildcats) – film statunitense del 1986 diretto da Michael Ritchie

Fumetto 
 Wildcats – gruppo di supereroi dei fumetti della Wildstorm

Sport 
 Colorado Wildcats – squadra di football americano statunitense
 Durham Wildcats – squadra di pallacanestro britannica
 Perth Wildcats – squadra di pallacanestro australiana